Шамуа () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста
 Шамуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об